Midway (Engels voor: halverwege) kan verwijzen naar:
Midway (eiland), een atol in de noordelijke Stille Oceaan
Slag bij Midway, een slag tijdens de Tweede Wereldoorlog
Midway (1976), een Amerikaanse film van Jack Smight
Midway (2019), een Amerikaanse film van Roland Emmerich
Midway Games, een producent van computerspellen en flipperkasten
Midway Range (Canada), een gebied in Canada
Chicago Midway International Airport, luchthaven bij Chicago, Verenigde Staten

Plaatsen in de Verenigde Staten:

Plaatsen in Canada:
 Midway (British Columbia)

Zie ook
Halfway (doorverwijspagina)